SoX Может означать:
Закон Сарбейнза — Оксли;
SoX (программа);